Bernina kan syfta på följande:

 Piz Bernina, bergstopp, Graubünden, Schweiz
 Berninamassivet, bergskedja, Graubünden, Schweiz
 Bernina (region), Graubünden, Schweiz
 Bernina (symaskinstillverkare)